Мілютін — російське прізвище.
 Мілютін Борис Семенович (1905—1993) — радянський молдавський диригент й педагог. Народний артист Молдавської РСР.
 Мілютін Дмитро Олексійович (1816—1912) — російський воєнний історик і теоретик, військовий міністр Російської імперії в 1861—1881 рр.
 Мілютін Дмитро Станіславович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мілютін Олександр Анатолійович (1968—2019) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мілютін Олександр Миколайович (1946—1993) — український актор
 Мілютін Юрій Сергійович (1903—1968) — російський композитор, Народний артист Росії

Російські прізвища